Иан Эдвин Стюарт (; ) — североирландский футболист, выступавший на позиции нападающего.

Клубная карьера 
Профессиональную карьеру начал в 1980 году выступлениями за команду «Куинз Парк Рейнджерс», цвета которой защищал до 1985 года с полугодовым перерывом на аренду в «Миллуолл».

Впоследствии перешел в «Ньюкасл Юнайтед», где в течение сезона 1985/86 был основным игроком и провел 29 матчей в высшем английском дивизионе. В следующем сезоне получал меньше игрового времени и по его завершении перешёл в «Портсмут», который только вернулся в первый дивизион.

В «Портсмуте» не закрепился и уже в следующем году стал игроком третьелигового «Брентфорда», а еще через год — другого представителя того же английского первенства «Олдершота».

Завершал игровую карьеру в начале 1990-х в клубах «Колчестер Юнайтед» и «Харроу Боро».

Карьера за сборную 
Дебют за национальную сборную Северной Ирландии состоялся 24 марта 1982 года в товарищеской игре против сборной Франции. Был включён в состав на чемпионат мира 1986 в Мексике, где сыграл во всех матчах групповой стадии. Всего за сборную Стюарт сыграл 31 матч и забил 2 голов.

Голы за сборную

Примечания

Ссылки 

Футболисты Северной Ирландии
Игроки сборной Северной Ирландии по футболу
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Ньюкасл Юнайтед»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Брентфорд»
Игроки ФК «Олдершот»
Игроки ФК «Колчестер Юнайтед»